Бошковичи () — населённый пункт (деревня) в общине Зворник, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Бошковичах проживало 583 человека.

Население 
В населении деревни преобладают сербы, доля остальных национальностей невелика.

Национальный состав населения 
на 1991 год:
 сербы — 517 человек (86,68 %);
 хорваты — 1 человек (0,34 %);
 мусульмане — 61 человек (10,46 %);
 югославы — 2 человека (0,34 %);
 другие и неизвестно — 2 человека (0,18 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской